Sezon Metal Ligaen rozgrywany na przełomie 2017 i 2018 roku jako 62. sezon rozgrywek o mistrzostwo Danii w hokeju na lodzie.

Do rozgrywek przystąpiło 11 drużyn. Obrońcą tytułu była drużyna Esbjerg, która w finale poprzednich rozgrywek pokonała Gentofte.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 8 września 2017 roku, a zakończył 27 lutego 2018 roku. Uczestniczyło w nim 11 drużyn, które rozegrały po 50 spotkań.

Legenda:
       = Awans do rundy play-off,       = Awans do rundy kwalifikacyjnej fazy play-off

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach duńskiej ligi hokejowej w sezonie 2017/2018 rozpoczęła się 2 marca 2018 roku, a zakończyła 24 kwietnia 2018 roku. Składała się z czterech rund. Sześć najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozegrały rundę kwalifikacyjną do fazy play-off w rywalizacji do trzech zwycięstw. W ćwierćfinale, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego zmierzyła się z najniżej rozstawionym zwycięzcą rundy kwalifikacyjnej, wicemistrz sezonu zasadniczego grał z wyżej rozstawioną drużyną rundy kwalifikacyjnej, pozostałe drużyny walczyły będą według klucza: 3-6 i 4-5. Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym, w nagrodę została gospodarzem ewentualnego siódmego meczu, przy zastrzeżeniu, że zdobywca sezonu zasadniczego każdorazowo jest gospodarzem siódmego meczu. Od ćwierćfinałów do finałów serie rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1. i 3. oraz ewentualnie 5. i 7. we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała mecze w swojej hali: drugi, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Mecz o trzecie miejsce rozgrywany był do dwóch zwycięstw według schematu: 1-1-1 (drużyna wyżej rozstawiona będzie rozgrywała w roli gospodarza mecz nr 1. i ewentualnie 3.).

Runda kwalifikacyjna 
 Odense - Herlev Eagles 0:3 (2:3, 3:5, 2:3)
 Gentofte - SønderjyskE 0:3 (3:4 d., 1:5, 4:5 d.)

Runda play-off 

Mistrzostwo zdobyła drużyna Aalborg Pirates, której trenerem był Brandon Reid.

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Hokej na lodzie w Danii
2017 w hokeju na lodzie
2018 w hokeju na lodzie
2017 w Danii
2018 w Danii